Roseto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Roseto Capo Spulico, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Roseto Valfortore, kommun, Apulien, Provincia di Foggia,

USA 

 Roseto, Pennsylvania, ort, Pennsylvania, Northampton County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar